La désignation d'étoile variable S Carinae (S Car) et la désignation de Bayer s Carinae (s Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

 S Carinae, ou HD 88366, est une étoile variable de type Mira, dont la magnitude varie entre 4,5 et 10 sur une période de 150 jours ;
 s Carinae, ou HD 90853, est une étoile géante lumineuse de type F2 et d'une magnitude apparente de +3,18.

Notes et références 

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire